Sankt Margarethen oder St. Margarethen steht für folgende geographischen Objekte:

Gemeinden:
 Sankt Margarethen (Holstein) im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein 
 Sankt Margarethen im Burgenland im Burgenland
 Sankt Margareten im Rosental in Kärnten
 Sankt Margarethen an der Sierning Gemeinde in Niederösterreich
 Sankt Margarethen im Lungau in Salzburg
 Sankt Margarethen bei Knittelfeld in der Steiermark
 Lebring-Sankt Margarethen in der Steiermark
 Sankt Margarethen an der Raab in der Steiermark

Ortsteile:
 St. Margarethen (Bayern), Ortsteil von Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern 
 St. Margarethen (Gemeinde Bleiburg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 St. Margarethen (Gemeinde Keutschach), Ortschaft von Keutschach am See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 St. Margarethen (Gemeinde Köttmannsdorf), Ortschaft von Köttmannsdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 St. Margarethen (Gemeinde Reichenau), Katastralgemeinde von Reichenau, Kärnten
 St. Margarethen ob Töllerberg, Ortschaft von Völkermarkt, Kärnten
 Sankt Margarethen im Lavanttal, Katastralgemeinde von Wolfsberg, Kärnten
 St. Margarethen (Gemeinde Sankt Paul), Ortschaft von St. Paul im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Sankt Margarethen (Gemeinde Bad Vigaun), Ortschaft von Bad Vigaun, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 St. Margarethen (Gemeinde Wenns), Dorf bei Wenns, Tirol
 St. Margarethen TG, Ortschaft in Münchwilen, Kanton Thurgau

Sonstiges:
 St. Margarethen (Basel), Anhöhe
 Kloster St. Margarethen, Frauenkloster in Waldkirch

Margarethen oder Margareten steht für:

 Margarethen (Bodenkirchen), Ortsteil von Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Margarethen (Sonthofen), Ortsteil von Sonthofen, Oberallgäu, Bayern
 Margarethen (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Margarethen, deutscher Name von Marghita, Stadt im Kreis Bihor, Rumänien
 Margarethen am Moos, Katastralgemeinde von Enzersdorf an der Fischa, Niederösterreich
 Römerberg-Margarethen, statistischer Bezirk von Linz, Oberösterreich
 Margareten, Gemeindebezirk von Wien
 Margareten (Wien-Mariahilf), Katastralgemeinde im Gemeindebezirk Mariahilf, Wien
 Margareten (Wiener Bezirksteil), Vorstadt von Wien

Siehe auch:
 Heilige Margarethe
 Margarethenkirche
 Kloster St. Margarethental
 St. Margrethen (Begriffsklärung)
 St. Margrethenberg, Weiler in Pfäfers, Kanton St. Gallen, Schweiz